Ю́рий Валерьевич Корявченков (также известен как «Юзик»; род. 26 ноября 1974, Кривой Рог) — украинский актёр (студия «95 квартал»), телеведущий, бывший административный директор студии «95 квартал», депутат Верховной Рады Украины IX созыва с 2019 года.  Председатель Криворожской городской организации партии Слуга народа.

Биография 
Родился 26 ноября 1974 в Кривом Роге. Отец — Валерий Андреевич Корявченков (род. 10 июня 1941) инженер-обогатитель, мать — Анна Фёдоровна Корявченкова (род. 23 марта 1934) — врач-невропатолог. Старший брат — Андрей (род. 11 февраля 1969). В школе занимался баскетболом в детско-юношеской спортивной школе, регулярно участвовал в областных и республиканских соревнованиях. В старших классах два года работал санитаром в хирургическом отделении больницы, потому что хотел стать хирургом. Окончил криворожскую школу № 45.

Работал один год учеником электрослесаря ​​на Центральном горно-обогатительном комбинате.

Окончил Криворожский технический университет, -электрик (специальность «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов»).

В 2004 году получил второе, экономическое образование в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета (специальность «Экономика предприятия»).

В КВН с 1995 года. Принимает участие в «Студенческих вёснах» в составе СТЭМа «Короткое замыкание» вместе с Юрием Краповым, выступает за команду Кривого Рога «Криворожская шпана». Затем криворожская команда объединяется с командой из Кемерово «Сибирские богатыри» — объединённый коллектив под названием «50x50» сыграл одну игру в Высшей лиге 1996 года.

Вместе с Александром Пикаловым играл в «Сборной Днепропетровска». Вскоре они влились в состав «Сборной Кривого Рога», «предшественницы» команды КВН «95 квартал».

После института с 1997 по 2003 год работал в Центральном горно-обогатительном комбинате электрослесарем, мастером, инженером и заместителем председателя профкома.

Позже актёр и административный директор студии «95 квартал», участник «Вечернего квартала».

Политика 
В 2019 году на выборах президента возглавил штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Народный депутат от партии «Слуга народа», выиграл парламентские выборы 2019 (избирательный округ № 33, Металлургический район, часть Ингулецкого, часть Саксаганского районов, Центрально-Городской район города Кривой Рог, поселок Авангард Криворожского городского совета). Юрий Корявченков во время заседания Верховной Рады Украины раздавал депутатам билеты на концерт «Вечернего квартала», что обсуждалось в СМИ. Бывший член фракции «Слуги народа», народный депутат Украины Антон Поляков обнародовал видео, где депутат Корявченков, вместе с другими депутатами «Слуги народа», «решал вопросы» с полицией, где приказывал руководителям полиции держать с ними связь и делать все согласно их указаниям.

Председатель Криворожской городской организации партии «Слуга народа».

В 2020 году отказался баллотироваться в мэры Кривого Рога, вместо него баллотируется Дмитрий Шевчик.

Семья 
 Жена — Татьяна Владимировна Корявченкова (д. Писаревская) (род. 29 января 1983) (2004—2005; и с 2006) — экономист по образованию, закончила Криворожский экономический институт, работает помощником мужа-депутата на общественных началах.
 сын — Андрей Корявченков (январь 2007).
 дочь — Маргарита Корявченкова (декабрь 2007).
 Дочь — Марианна Корявченкова (2011).
Жена Кошевого Ксения — крестная мать дочери Юрия, муж Кравец, Сергей — крестный отец другой дочери. Юрий — крёстный отец дочери Евгения Кошевого.

Фильмография 
 2006 — Милицейская академия
 2009 — Как казаки… —  Батя 
 Смачна ліга
 2013 — 1+1 дома. Новый год —  лейтенант 
 2014 — 1+1 дома: 8 Марта —  лейтенант 
 2015—2019 — Слуга народа —  Борис Иванович Дудяк  — председатель Антикоррупционного бюро

Телевидение 
 «Вечерний Квартал»
 «Воскресенье с Кварталом»
 Был ведущим воскресного утреннего шоу «Украина, вставай!»
 «Вечерний Киев»
 «Пороблено в Украине»
 2015 — Вассал Народа — Жерар Депардьё
 Шерлох — Андерсон, помощник Мориарти

Образы 
 Жерар Депардьё
 Игорь Мосийчук
 Пётр Порошенко

Примечания

Ссылки 
 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Чемпионы Высшей лиги КВН
Игроки Высшей лиги КВН
Обладатели «Большого КиВиНа в светлом»
95-й квартал (команда КВН)
Студия «Квартал-95»
Инженеры-электрики
Директора Студии «Квартал-95»
Персоналии:Центральный горно-обогатительный комбинат